Reguły 
 Reguły gry
 Reguły inferencyjne
 Reguły miłości
 Reguły wyboru
 Reguły (przystanek kolejowy)

Zobacz też 
 Reguła